Ocean Software
Océans — documentário francês

Geografia
Condado de Ocean

Música
The Ocean — banda alemã de heavy metal fundada no início de 2000 pelo guitarrista Robin Staps
Ocean – lançado em 1977 por Eloy
"Oceans (canção de Pearl Jam)" – canção lançada em 1991
"Oceans (Where Feet May Fail)" – canção de Hillsong United, lançada em 2013 

Desambiguação